La douleur ist die Bezeichnung für

 Originaltitel einer Romanverfilmung von Emmanuel Finkiel aus dem Jahr 2017, siehe Der Schmerz (Film)
 Originaltitel eines Romans von Marguerite Duras, siehe Der Schmerz (Roman)
 Originalname eines Kriegerdenkmals in Céret, siehe Kriegerdenkmal (Céret)